São João do Manhuaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João do Manhuaçu (ort), Minas Gerais, 
 São João do Manhuaçu (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar